Le sigle EUF peut désigner : 
 épreuve uniforme de français, un examen scolaire québécois ;
 Éclaireurs unionistes de France, un mouvement protestant de scoutisme devenu les Éclaireuses et Éclaireurs unionistes de France en 1970 ;
 European Underwater Federation (en français, Fédération européenne de sports sous-marins).